Динамит:

 Динамит — взрывчатое вещество;
 «Динамит» — музыкальная поп-группа;
 Динамит FM — старое название радиостанции DFM;
 Владимир «Динамит» Турчинский (1963—2009) — российский теле- и радиоведущий, шоумен, президент Федерации силового экстрима.